Вогтленсоффе́н, Воґтленсоффен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на схід від Парижа, 75 км на південний захід від Страсбура, 9 км на південний захід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 208 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 536,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вогтленсоффен на сайті французького Національного інституту географії
 Вогтленсоффен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вогтленсоффен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вогтленсоффен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вогтленсоффен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн